Valley Hi (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Valley Hi (album), het derde soloalbum van de Britse musicus Iain Matthews